Коштепа — назва кількох міських селищ в Узбекистані:
 Коштепа, Андижанська область, Алтинкульський район
 Коштепа, Андижанська область, Джалалкудуцький район